Лили Камилла Макменами (родилась 3 апреля 1994 г.) — английская модель и актриса американского происхождения.

Ранние годы 
Макменами родилась в Пенсильвании. Её мать, Кристен Макменами, была одной из топ-моделей мира в 1990-х годах. Её отец, Хьюберт Букобза, был тунисцем, который когда-то владел ночным клубом Les Bains Douches в Париже.

В детстве Макменами сфотографировалась со своей матерью для фоторепортажа о моде, который появился во французском издании Glamour . Однажды мать дефилировала с ней на руках, когда участвовала в показе мод Chanel

Макменами выросла в Лондоне со своей матерью и отчимом, английским модным фотографом Майлзом Олдриджем. Она училась в школе Парламент-Хилл, а также в школе для девочек Кэмден. Время от времени она ездила в Париж, чтобы провести время со своим биологическим отцом.

Карьера 
В 18 лет Макменами переехала в Париж, чтобы работать официанткой. Оказавшись там, по предложению подруги, французской модели Морган Дублед, Макменами решила начать работать моделью и подписала контракт с Next Management .

В октябре 2012 года она получила свое первое серьёзное задание: её выбрали для участия в показе мод Yves Saint Laurent весна-лето 2013, коллекцию разработал Эди Слиман . Уже на следующий день она вышла на подиум для Chanel.

Шесть месяцев спустя она привлекла к себе внимание, когда приняла участие в показе мод Marc Jacobs осень-зима 2013 года, где она шла по подиуму в шортах и длинных черных перчатках . Она была топлесс и шла прикрывая грудь правой рукой. Позже Джейкобс выбрал её для участия в рекламной кампании этой коллекции. Она также появилась в рекламной кампании United Colors of Benetton осенью/зимой 2013 года.

Макменами также работала моделью для других модных брендов, таких как Louis Vuitton, Fendi, Moschino, APC, Balmain, Emilio Pucci, Vionnet, Jean Paul Gaultier, Kenzo и Giles Deacon . Она украшала собой обложки журналов iD, Purple, LOVE, Russh и Zoo Magazine . Она появлялась на страницах британского Vogue, Vogue Italia, Interview, L’Officiel, Teen Vogue, Numéro, V, Dazed, Tatler и T: The New York Times Style Magazine .

Кроме того, она работала с некоторыми фотографами индустрии моды, такими как Юрген Теллер, Питер Линдберг, Жан-Батист Мондино, Эллен фон Унверт и Терри Ричардсон .

Макменами появилась в фильме 2015 года «Большой всплеск» .

В октябре 2020 года Макменами вместе с матерью появилась на обложке юбилейного 40-го номера журнала iD, авторства фотографа Аласдером Маклелланом .

Личная жизнь 
У Макменами есть младшая сестра и два младших брата от брака её матери с Олдриджем. Она считает свою мать своей любимой моделью и сказала: «Моя мать оказывает на меня огромное влияние, сейчас больше, чем когда-либо».

Макменами любит заниматься йогой в свободное время. Она снялась в короткометражном фильме « Нам нравится зоопарк», снятом фотографом и режиссёром К. Т. Аулета.

Фильмография

фильм

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Иммигрировавшие в Великобританию из США
Фотомодели Великобритании
Страницы с непроверенными переводами